Stromboli kan syfta på:

 Stromboli, vulkanö norr om Sicilien i Italien, 
 Stromboli (film), från 1950 av Roberto Rossellini, med bl.a. Ingrid Bergman
 26761 Stromboli, en asteroid i huvudbältet